Национальная ассамблея () — законодательный орган (парламент) Анголы.

Состав 
Однопалатная Национальная ассамблея включает 220 депутатов, из которых 130 избираются по пропорциональной системе, а 90 — по провинциальным округам. В теории, ассамблея избирается на 4 года, хотя первые выборы прошли в 1992 году, следующие, назначенные на 1997 год, откладывались из-за многочисленных нарушений, пока наконец они не были проведены в сентябре 2008. Следующее голосование состоялось в 2012 году.

Очередные выборы состоялись 24 августа 2022 года. По данным Национальной избирательной комиссии, места в Национальной ассамблее распределились следующим образом:

 Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА), правящая партия, лидер Жуан Лоренсу — 124 мандата
 Национальный союз за полную независимость Анголы (УНИТА), главная оппозиционная партия, бывшее повстанческое движение, лидер Адалберту Кошта Жуниор — 90 мандатов
 Партия социального обновления (ПРС), левоцентристская партия, лидер Бенедито Даниэл — 2 мандата
 Национальный фронт освобождения Анголы (ФНЛА), консервативная партия, лидер Ними Йя Симби — 2 мандата
 Гуманистическая партия Анголы (ПХА), общедемократическая партия, лидер Флорбела Малакиаш — 2 мандата

Согласно Конституции Анголы в редакции 2010 года, президентом Анголы становится первый номер избирательного списка партии, получившей на парламентских выборах простое большинство голосов. Список МПЛА возглавлял на выборах 2022 года Жуан Лоуренсу.

Выборы 2022

Выборы 2017

Выборы 2012

Выборы 2008

Выборы 1992

Примечания

См. также 
 Ангола

Ссылки 
 Official site of the National Assembly of Angola 

Государственное устройство Анголы
Политика Анголы
Ангола